Сборная Нидерландов по хоккею с шайбой представляет Нидерланды на международной арене. Команда занимает 29 место в рейтинге ИИХФ за 2022 год и выступает в первом дивизионе чемпионата мира по хоккею. Главный тренер — Дуг Мейсон. Сборная контролируется нидерландской федерацией хоккея с шайбой, членом ИИХФ с 1935 года. В том же году команда Нидерландов впервые выступила на чемпионате мира и заняла последнее место. Сборная участвовала в Олимпийских играх 1980 где заняла 8-е место. Высшим достижением сборной стало 8 место на чемпионате мира 1981 года.. Статистика международных игр: 201 победа, 342 поражения и 52 ничьи.

Олимпийские игры 1980 года 

Результат: 8 место.

Матчи: 
Группа А

Чемпионат мира 1981 года 
Результат: 8 место.

Состав:

 Вратари: Тед Ленссен, Джон де Брюйн, Эд Нинхюйс;

 Защитники: Рик ван Гог, Виллиам Клостер, Хенк Крикке, Джордж Петерноусек, Хенк Хилле, Фред Хомбург, Чак Хюйзинга;

 Нападающие: Рон Бертелинг, Лэрри ван Вирен, Харри ван Хёмен, Брайан де Брюйн, Корки де Граув, Тьякко де Фос, Джек де Хер, Тони Коллард, Лео Копманс, Майк Коувенхофен, Аллан Плюймерс, Мари Сарис, Ханс Смолден, Ян Янссен.

 Тренер: Ханс Вестберг.

Матчи: 
Группа А
 
Матчи за 5-8 места

Состав 
Состав, заявленный на Чемпионат мира 2022 года (II дивизион):

Статистика выступлений

Олимпийские игры 
 1980 – 9-е место

Чемпионат мира 

 1935 – 14-е место
 1939 – 11-е место
 1950 – 8-е место
 1951 – 10-е место (3-е в группе B)
 1952 – 13-е место (4-е в группе B)
 1953 – 7-е место (4-е в группе B)
 1955 – 12-е место (3-е в группе B)
 1961 – 18-е место (4-е в группе C)
 1963 – 20-е место (5-е в группе C)
 1967 – 21-е место (5-е в группе C)
 1969 – 18-е место (4-е в группе C)
 1970 – 20-е место (6-е в группе C)
 1971 – 21-е место (7-е в группе C)
 1972 – 20-е место (7-е в группе C)
 1973 – 16-е место (2-е в группе C)
 1974 – 11-е место (5-е в группе B)
 1975 – 14-е место (8-е в группе B)
 1976 – 14-е место (6-е в группе B)
 1977 – 16-е место (8-е в группе B)
 1978 – 17-е место (1-е в группе C)
 1979 – 9-е место (1-е в группе B)
 1981 – 8-е место
 1982 – 16-е место (8-е в группе B)
 1983 – 17-е место (1-е в группе C)
 1985 – 14-е место (6-е в группе B)
 1986 – 13-е место (5-е в группе B)
 1987 – 15-е место (7-е в группе B)
 1989 – 17-е место (1-е в группе C)
 1990 – 16-е место (8-е в группе B)
 1991 – 15-е место (7-е в группе B)

 1992 – 13-е место (2-е в группе B)
 1993 – 15-е место (3-е в группе B)
 1994 – 18-е место (6-е в группе B)
 1995 – 16-е место (4-е в группе B)
 1996 – 19-е место (7-е в группе B)
 1997 – 19-е место (7-е в группе B)
 1998 – 24-е место (8-е в группе B)
 1999 – 25-е место (1-е в группе C)
 2000 – 24-е место (8-е в группе B)
 2001 – 25-е место (5-е в Дивизионе I, группа A)
 2002 – 24-е место (4-е в Дивизионе I, группа A)
 2003 – 23-е место (4-е в Дивизионе I, группа A)
 2004 – 22-е место (3-е в Дивизионе I, группа A)
 2005 – 22-е место (3-е в Дивизионе I, группа B)
 2006 – 25-е место (5-е в Дивизионе I, группа B)
 2007 – 25-е место (5-е в Дивизионе I, группа A)
 2008 – 26-е место (5-е в Дивизионе I, группа A)
 2009 – 25-е место (5-е в Дивизионе I, группа B)
 2010 – 24-е место (4-е в Дивизионе I, группа A)
 2011 – 24-е место (4-е в Дивизионе I, группа A)
 2012 – 25-е место (3-е в Дивизионе I, группа B)
 2013 – 25-е место (3-е в Дивизионе I, группа B)
 2014 – 27-е место (5-е в Дивизионе I, группа B)
 2015 – 28-е место (6-е в Дивизионе I, группа B)
 2016 – 29-е место (1-е в Дивизионе II, группа A)
 2017 – 28-е место (6-е в Дивизионе I, группа B)
 2018 – 29-е место (1-е в Дивизионе II, группа A)
 2019 – 28-е место (6-е в Дивизионе I, группа B)
 2020 – Отменён из-за пандемии COVID-19
 2021 – Отменён из-за пандемии COVID-19
 2022 – 28-е место (2-е в Дивизионе II, группа A)

Статистика матчей

См.также 
 Официальный сайт
 Состав сборной на ЧМ 2008
 Состав сборной на ЧМ 2022
 Нидерланды на сайте IIHF 
 Фан-сайт

Примечания 

Нидерланды
Хоккей с шайбой